Сент-Ижо́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Ростренен. Округ коммуны — Генган.

Код INSEE коммуны — 22334.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 410 км к западу от Парижа, в 110 км западнее Ренна, в 37 км к юго-западу от Сен-Бриё.

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 138 человек.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 104 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 69 были экономически активными, 35 — неактивными (показатель активности — 66,3 %, в 1999 году было 80,2 %). Из 69 активных работали 60 человек (36 мужчин и 24 женщины), безработных было 9 (3 мужчин и 6 женщин). Среди 35 неактивных 12 человек были учениками или студентами, 9 — пенсионерами, 14 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор